Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1955/1956 — 20-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом 2-й год подряд стал клуб из Брно Руда гвезда.

Формат 
Перед началом сезона 1955/56 был расформирован клуб Кржидла власти из Оломоуца, поэтому в чемпионате приняло участие 15 команд. Формула турнира осталась прежней, в финальную группу выходили по 2 лучшие команды из каждой группы. Из-за Олимпийских игр 1956 года в Кортине-д'Ампеццо сезон начался раньше, чем обычно. Первая игра чемпионата состоялась 23 июля 1955 года в Остраве. Финальная группа игралась уже в 2 круга. После победы Руды гвезды над Спартаком Соколово во 2-м туре со счётом 5:0, клуб из Брно подтвердил статус фаворита. Но в 4-м туре Руда гвезда уступила Хомутову 2:4. Матч 5-го тура Руда гвезда — Спартак Соколово стал решающим. Руда гвезда вела 2:0, но пражский клуб на 49-й минуте матча вышел вперёд 3:2: автором шайбы стал отец известного швейцарского теннисиста Якоба Хласека Зденек Хласек, которому ассистировал легендарный Владимир Забродски. На 53-й минуте впервые в матче сменился лучший хоккеист Спартака Соколово Карел Гут, после чего Руда гвезда забросила 4 шайбы и одержала победу 6:3, которая принесла её второй подряд титул чемпиона Чехословакии. Помимо победы в чемпионате страны Руда гвезда уверенно выступила на Кубке Шпенглера, став победителем старейшего турнира мирового хоккея. В Швейцарии хоккеисты из Брно разгромили Милан 6:2, Давос 8:3 и немецкий Фюссен 11:1.

Турнирные таблицы

Группа А

Группа Б

Финальная группа

Лучшие бомбардиры 

1. Мирослав Клуц (Баник Хомутов) — 26 шайб

2. Владимир Забродски (Спартак Соколово) — 24

3. Властимил Бубник и Славомир Бартонь (оба — Руда гвезда) — по 20

Состав чемпиона 
Вратари

Иржи Колоух — 17 игр/2.12 гола за игру, Зденек Травничек — 1/3

Защитники

Ладислав Олейник — 17 игр/3 очка (2 шайбы + 1 передача), Ян Каспер — 16/3 (2+1), Ладислав Хабр — 17/2 (1+1), Богуслав Слама — 14/2 (1+1), Франтишек Машлань — 8/1 (0+1)

Нападающие

Славомир Бартонь — 18/31 (20+11), Властимил Бубник — 18/30 (20+10), Бронислав Данда — 18/26 (13+13), Богумил Прошек — 18/18 (14+4), Зденек Наврат — 18/17 (12+5), Карел Шуна — 18/13 (9+4), Франтишек Ванек — 18/13 (5+8), Рудольф Шойер — 17/8 (5+3), Иржи Замастил — 18/7 (3+4), Ярослав Павлу — 1

Тренер — Владимир Боузек

Примечания 
Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой

Ссылки 
Сезон 1955/56 в разделе истории чешского хоккея

1955 год в Чехословакии
Спорт в Чехословакии в 1956 году
1955 год в хоккее
1956 год в хоккее